Лаура Лайон (), настоящее имя Ленка Прашилова (; род. 24 марта 1983, Литомержице, ЧССР) — чешская порноактриса. Снялась в более чем 267 порнофильмах.

Биография 
Лаура Лайон родилась 24 марта 1983 года в Чехословакии, в городе Литомержице. Она начала свою профессиональную деятельность порноактрисы зимой между 2001 и 2002 годами, когда достигла совершеннолетнего возраста. Её рост составляет 168 см, а вес около 55 кг, она имеет силиконовую грудь. Её волосы чёрные, а глаза карие. Снимается в основном в порнофильмах об анальном сексе. Изначально Лаура снималась в основном в Европе, позже она также работала в США , где уже снялась примерно в 90 фильмах в 2007 году. Согласно веб-сайту IAFD, ее актерская карьера охватила период с 2002 по 2011 год, однако на сайте IMDB сказано, что последний порнофильм с её участием вышел в 2013 году.

Ссылки 
 Биография Лауры Лайон на IMDB
 Фильмография Лауры Лайон в базе данных IAFD

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами